Dash může být:
 Dash (kryptoměna) – jedna z top kryptoměn, na rozdíl od bitcoinu nabízí například okamžité platby a rychlé dosahování konsensu
 Demokratické hnutí za změnu – krátce existující izraelská politická strana, jejíž anglický přepis hebrejské zkratky je Dash
 Debian Almquist shell – jeden z interpretů příkazů v operačním systému Debian Linux